Miejscowości w USA:
 East Norriton – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 East Norriton (ang. East Norriton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery